Příjmení Hayek nosí více různých osobností:

 August von Hayek (1871–1928) – rakouský lékař a botanik, otec Friedricha
 Friedrich August von Hayek (1899–1992) – rakouský ekonom a sociolog, nositel Nobelovy ceny
 Hermann Karl Hayek – moravskoněmecký podnikatel v pivovarnictví
 Nicolas Hayek (1928–2010) – švýcarský podnikatel
 Paul Hayek – moravskoněmecký podnikatel v pivovarnictví a politik, zemský poslanec
 Salma Hayeková (* 1966) – mexická herečka, režisérka a producentka
 Sigmund Adolf Hayek – moravskoněmecký podnikatel v pivovarnictví
 Tadeáš Hájek z Hájku (ab Hayek; 1525–1600) – český renesanční přírodovědec a lékař
 Nácere Hayek (1922–2012) – španělský matematik

Podobné příjmení 
 Hájek (příjmení)